

Toponyme 
  En Irlande
 Île de Valentia

 Valentia, une province du diocèse de Bretagne

Histoire 
Dans l'Antiquité,Valentia fut le nom latin (signifiant La Vigoureuse) donné à plusieurs cités romaines, parmi lesquelles :

  Valentia Edetanorum  ; aujourd'hui València, Valence (province de Valence)

  Valentia, colonie romaine et cité des Segovellaunes; aujourd'hui Valence (Drôme) | Valence commune française et préfecture de la Drôme ; dite Valence-sur-Rhône ; gentilé : Valentinois

  Valentia ; aujourd'hui Valenza (Piémont)

Patronyme 
Pierre de Valentia, humaniste espagnol.